Night on Earth kan avse:

 Night on Earth (album) – ett musikalbum från 1992 av Tom Waits
 Night on Earth (film) –  en film från 1991 av Jim Jarmusch